Spyders bezeichnet:
 Spyders (Fernsehserie), israelische Fernsehserie
 Spyders Inc, britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Spyder